Dola – personifikacja losu i przeznaczenia w mitologii słowiańskiej
 dola – rosyjska jednostka wagowa
 Dola – jednostka osadnicza w Ohio
 Dola – wieś w Bośni i Hercegowinie

Osoby noszące nazwisko Dola:
 Tadeusz Dola – polski teolog katolicki
 Kazimierz Dola – ksiądz, historyk dziejów Kościoła